Појам Брунхилда може да се односи на:

 Брунхилда (митологија)
 Брунхилда од Аустразије